Californication est un mot-valise anglais formé à partir des termes California et fornication. Il peut désigner :

 Californication, septième album studio du groupe de rock californien Red Hot Chili Peppers, sorti le  sous le label de Warner Bros. ;
 Californication, quatrième single extrait de l'album du même nom des Red Hot Chili Peppers ;
 Californication, série télévisée américaine en 84 épisodes de 22 à 28 minutes créée par Tom Kapinos diffusée de 2007 à 2014.